Сесурас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 79,4 км². Население — 2209 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи